Tour of Almaty 2016 var den 4. udgave af cykelløbet Tour of Almaty. Løbet var en del af UCI Asia Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. oktober 2016. Løbet blev vundet af Aleksej Lutsenko fra  for tredje gang i træk.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger

Tour of Almaty
UCI Asia Tour 2016